Beleg van Libyaeum (368 v.Chr.)
 Beleg van Libyaeum (276 v.Chr.)